Zhongcun kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongcun (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhongcun (socken i Kina, Shandong), 
 Zhongcun Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar